Andrien est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
Claude Andrien (1944-2012), joueur de football français
 Ferdinand Adrien (ou Andrien), vers 1770-vers 1830, maître de chant français
 Jean Adrien (ou Andrien), vers 1768-vers 1824), maître de chant français
Jean-Jacques Andrien (né en 1944), cinéaste belge
Mady Andrien (né en 1941), sculptrice et dessinatrice belge
 Martin Joseph Adrien (ou Andrien), 1776-1822, chanteur d'opéra et compositeur français, père de Thérèse Wartel.
Homonymie de patronyme